Aach se poate refera la:
 Orașul Aach din districtul Konstanz, landul Baden-Württemberg,  Germania
 Comuna  Aach din districtul Trier-Saarburg, landul Renania-Palatinat, Germania
 Satul Aach din comuna Oberstaufen, districtul Oberallgäu, landul Bavaria, Germania 
Biologul german Hans Gunther Aach